De zelfkant (stripverhaal), een verhaal uit de Bommelsaga door Marten Toonder;
De Zelfkant, een alternatieve benaming voor de Noord-Brabantse plaats Haps;
De Zelfkant, een term in een aantal boeken van Jack Vance;

Zie ook:
zelfkant, de "natuurlijke" rand van een lap geweven stof;
Selfkant, een Duitse gemeente.